Catarman ist der Name

 einer philippinischen Stadtgemeinde in der Provinz Camiguin, siehe Catarman (Camiguin)
 einer philippinischen Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar, siehe Catarman (Northern Samar)
 eines philippinischen Vulkans, siehe Hibok-Hibok 

Siehe auch:
 Bistum Catarman